En la mitología griega, Itono (en griego antiguo Ίτωνος) - nombre que podría significar «hombre sauce»-, o Itonio (Ίτώνιος)  es el nombre de dos personajes:

Itono, hijo de Anfictión.
Itono es el nombre del hijo de Beoto (el hijo de Poseidón y Arne.

Notas y referencias

Bibliografía

Enlaces externos
Smith, W. Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology (1867), en The Ancient Library (en inglés).